Příjmení Matthews nese více různých osobností:

 Auston Matthews (* 1997) – americký hokejový útočník
 Cerys Matthews (* 1969) – velšská zpěvačka
 Dave Matthews (* 1967) – americký hudebník a herec
 Iain Matthews (* 1946) – anglický hudebník a skladatel
 Ken Matthews (1934–2019) – britský atlet, chodec
 Paige Matthews – fiktivní postava, jedna z hlavních postav amerického seriálu Čarodějky (Charmed)
 Stanley Matthews (1915–2000) – anglický fotbalista
 Vincent Matthews (* 1947) – americký atlet, sprinter